35-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 апреля по 2 ноября 1973 года. Победителем турнира стал ереванский «Арарат» (первый чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона высшую лигу покинули московский «Локомотив» и «Нефтчи» из Баку. «Шахтёр» и «Пахтакор» вошли в группу сильнейших вместо них.

В качестве эксперимента в этом сезоне были отменены ничьи. Вместо них при равном счёте спорт решался с помощью серии пенальти. Та команда, которая побеждала в турнире одиннадциметровых, получала одно очко, а проигравшая — ноль. Однако, в данном чемпионате этот эксперимент не сыграл решающей роли при распределении мест в первой тройке. При предыдущей системе начисления очков призовые места распределились бы также. Пенальти определи судьбу команд, которые оказались в низу турнирной таблицы. Если бы очки распределялись без учета послематчевых пенальти, то группу сильнейших вместе с ростовским СКА покинули бы «Карпаты» из Львова, а не минское «Динамо».

Под руководством тренера Никиты Симоняна ереванский «Арарат» впервые стал чемпионом СССР по футболу. Второе место заняло киевское «Динамо», по ходу турнира лишившееся сразу двух ведущих нападающих — Анатолия Бышовца и Анатолия Пузача. Усилий Олега Блохина, ставшего в итоге лучшим бомбардиром, для чемпионства команды оказалось недостаточно. Третье место завоевало московское «Динамо».

Итоговая таблица 

В случае, если матч завершался вничью, команды пробивали послематчевые пенальти; победитель серии пенальти получал 1 очко, проигравший — 0.

Чемпионская гонка

Составы призёров 

 «Арарат»

Старший тренер: Никита Симонян

 «Динамо» Киев

Старший тренер: Александр Севидов (до 25 октября)Валерий Лобановский (с 26 октября)

 «Динамо» Москва

Старший тренер: Гавриил Качалин

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1973
1973